Teatro Rosalía de Castro puede hacer referencia a:
Teatro Rosalía de Castro (Caracas)
Teatro Rosalía de Castro (Vigo)
Teatro Rosalía de Castro (La Coruña)